Kanton Le Monastier-sur-Gazeille, kanton van het Franse departement Haute-Loire
 Le Monastier-sur-Gazeille, gemeente in het Franse departement Haute-Loire
 Le Monastier-Pin-Moriès, gemeente in het Franse departement Lozère (regio Languedoc-Roussillon)
 Monastier di Treviso, gemeente in de Italiaanse provincie Treviso (regio Veneto)